Sula kan avse:

 Sula – en ortbotten, se gruvgång
 Sulor – en familj fåglar
 Sula (släkte) – ett släkte med fåglar i familjen sulor 
 Sula (roman) – en roman av Toni Morrison
 Sula (hyvel) – glidytan på en hyvel
 Sula (sko)  − undersidan på en sko, känga eller annan fotbeklädnad

Geografi

Honduras 

 Sula (ort i Honduras), Departamento de Santa Bárbara,

Indonesien 
 Sulaöarna, del av Moluckerna

Montenegro 

 Šula, ort,

Norge 

 Sula, Trøndelag fylke, en ö och ett fiskeläge i Frøya kommun, Trøndelag fylke, 
 Sula kommun, Møre og Romsdal fylke,

Ukraina 
  Sula (flod) – en biflod till Dnepr

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar